60 steht für:
 Sechzig, eine natürliche Zahl
 60, das Jahr 60 nach Christus
 60 v. Chr., das Jahr 60 vor Christus
 Austin 60, britischer PKW
 Chrysler 60, US-amerikanischer PKW
 DAF 60, niederländischer LKW
 Fokker 60, niederländisches Passagierflugzeug

Siehe auch:
 Sechziger